Тадеуш Гайл (; род. 1940, Вильно) — польский художник-график, пластик, редактор.

Биография 
После окончания в 1966 Академии изобразительных искусств в Лодзи работал дизайнером на ряде предприятий текстильной промышленности Польши.

Затем — начальник отдела графики ежемесячника «Контрасты» (пол. Kontrasty, 1974—1981). С 1981 занимался самостоятельной творческой работой. В 1990 — один из создателей общественно-политического издания «Белостоцкий еженедельник» (пол. Tygodnik Białostocki).

В 1989—1990 работал главным и художественным редактором еженедельника «Плюс» (пол.Plus).

Творчество 
Геральдикой занимается с 1983 года.

Создатель восстановленных исторических цветных изображений гербов польского дворянства (шляхты). Гербы его авторства несколько отличаются от общепринятых и называются теперь гайловскими гербами (). Например, Гайл использует в них немецкий геральдический щит вместо оригинального польского.

Автор гербовников:
 «Польские шляхетские роды и их гербы» (пол. Polskie rody szlacheckie i ich herby), содержащий более 1250 гербов, трижды переиздававшегося в 1999, 2000, 2003.
 «Гербы Речи Посполитой Двух Народов» (пол. Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (2003), содержащий 3000 цветных гербов, которые иногда без указания авторства помещаются в разного рода изданиях и на интернет-страницах многих стран,
 «Шляхетские гербы после раздела Польши» (пол. Herby szlacheckie Polski porozbiorowej (2005),
 «Гербовник Польши от средневековья до XX века» (пол. Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku (2007, расширенное издание 2011).

Создал ряд современных гербов польских воеводств, городов и других населенных пунктов, в том числе Подляского воеводства, Белостока, Сокульского и Семятыченского повятов, города Шепетово, а также Корыцин, Завады, Замбрув и др.

Тадеуш Гайл вместе с Лехом Милевским — создатель интернет-поисковика «Гербовник», при помощи которого можно найти гербы Польши, изложенные в его изданиях.

Примечания

Ссылки 
 Tadeusz Gajl
  

Художники Польши
Графики Польши
Геральдисты Польши